Vilija může být:

 Neris – řeka v Bělorusku a Litvě, která se až do soutoku s Žeimenou nazývá Vilija; přítok Němenu
 Vilija (Ukrajina) – řeka na Ukrajině, přítok Horyně